Seibertsbach ist ein Gewässername:
 Seibertsbach (Moosbach), rechter Zufluss des Moosbachs bei Dahn, Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Seibertsbach (Wondreb), linker Zufluss der Wondreb bei der Krügermühle, Gemeinde Leonberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern

Siehe auch:
 Seibersbach